Midnight Madness steht für:
 Midnight Madness (Film) (1980), eine US-amerikanische Teenager-Komödie
 ein Album der US-amerikanischen Band Night Ranger
 ein Lied der britischen Band The Chemical Brothers
 ein vor allem an US-amerikanischen Universitäten jährlich stattfindendes Basketball-Event